X – ventiquattresima lettera dell'alfabeto latino
 Х – lettera dell'alfabeto cirillico
 X – lettera dell'alfabeto greco

Abbigliamento 
 X viene usato come abbreviazione di extra nelle taglie, XL per extra-large, XS per extra-small. Il simbolo può anche essere duplicato, triplicato o quadruplicato per indicare taglie ancora più grandi (XXL, XXXL, XXXXL) o più piccole (XXS, XXXS, XXXXS); alcune marche di abbigliamento preferiscono, anziché moltiplicare il numero delle X, scrivere un'unica 'X' preceduta da una cifra: 3XL = XXXL, ecc

Aeronautica 
 X – designazione data ad una famiglia di aerei sperimentali statunitensi. Ad esempio l'X-1 che superò per primo la velocità del suono. Viene usato anche per gli aerei militari sperimentali, ad esempio, l'XB-70

Astronomia 
 X – nome di un ipotetico pianeta del sistema solare posto oltre l'orbita di Plutone

Botanica 
 L'uso del simbolo "×" (pronunciato "per" in italiano e "cross" in inglese singolarmente, non pronunciato nella nomenclatura binomiale) in botanica è corretto e sancito dal Codice internazionale per la nomenclatura delle alghe, funghi e piante per indicare esclusivamente gli ibridi coltivati. In sostituzione può essere usato il prefisso notho-.

Chimica 
 X in chimica organica è il simbolo di un generico alogeno

Cinema 
 X – film tedesco del 1928
 X – film norvegese del 1986
 X – film giapponese del 1996 diretto da Rintarō
 X: A Sexy Horror Story (X) – film del 2022 diretto da Ti West
 X – serie di film statunitensi, iniziata con X: A Sexy Horror Story

Fisica 
 I raggi X sono una forma della radiazione elettromagnetica
 X(3872) è un mesone esotico scoperto nel 2003

Fumetto 
 X – manga del gruppo di fumettiste CLAMP, e del relativo anime

Genetica 
 X indica il cromosoma X

Informatica 
 X – nome di un sistema grafico a finestre free, sviluppato dal MIT, che è uno standard di Unix
 X – unità della velocità di trasferimento dei CD. Equivale a 153.600 byte/secondo
 X – unità della velocità di trasferimento dei DVD. Equivale a 1.385.000 byte/secondo (1 XDVD ≈ 9.02 XCD)
 La lettera X è spesso usata come abbreviazione di hexadecimal ("esadecimale"), da cui, per esempio, il prefisso 0x che caratterizza la sintassi dei numeri esadecimali nel C e nei linguaggi da esso derivati

Ingegneria elettrica 
 X – simbolo della reattanza

Matematica 
  rappresenta comunemente una variabile sconosciuta, chiamata incognita
  – simbolo solitamente usato per la variabile rappresentata sull'asse orizzontale (ascissa) in geometria analitica. Nel piano cartesiano, infatti, l'asse delle ascisse è chiamato anche, seppur impropriamente, Asse x o Asse delle x
 In aritmetica il simbolo  (oppure ×) è spesso utilizzato come operatore di moltiplicazione per indicare il prodotto ordinario tra scalari e viene letto "per"
 Nella teoria degli insiemi la scrittura  (leggi "A cartesiano B") indica il prodotto cartesiano tra gli insiemi A e B
 Se a e b sono due vettori, la scrittura  indica il prodotto vettoriale tra il vettore a e il vettore b
 X nei numeri romani indica il numero 10

Medicina 
 X rappresenta il nome di almeno due sindromi patologiche (vedi Sindrome X)

Musica 
 X – simbolo dello Straight Edge, stile di vita e corrente musicale derivante dal punk
 X – gruppo musicale australiano
 X – gruppo musicale statunitense
 X – nome adottato dagli X Japan dal 1982 al 1992, modificato a causa dell'omonimia con il gruppo statunitense

Album 
 "X" – album di Klaus Schulze del 1978
 X – album degli INXS del 1990
 X – album dei The Beloved del 1996
 X – album dei Ten del 1996
 X – album dei Def Leppard del 2002
 X – album di Anna Vissi del 2002
 X – album dei Liberty X del 2005
 X – album dei Baltimoore del 2006
 X – album di Kylie Minogue del 2007
 X – album dei Spock's Beard del 2010
 X – album dei The 69 Eyes del 2012
 X – album di Ed Sheeran del 2014
 X – album di Chris Brown del 2014
 X – album dei Death SS del 2021

Singoli 
 X – singolo dei Litfiba del 1988
 X – singolo dei Liberty X del 2005
 X – singolo di 21 Savage e Metro Boomin del 2006
 X – brano musicale di Chris Brown del 2014
 X – singolo di Nicky Jam e J Balvin del 2018
 X – singolo di Poppy del 2018
 X – singolo dei Jonas Brothers con la partecipazione di Karol G del 2020

Nautica 
 Classe X è classe di sommergibili tascabili britannici della seconda guerra mondiale, anche noti come X-Craft

Videogiochi 
 X – serie di videogiochi di simulazione spaziale, creati dalla Egosoft
X – fiera presentata dalla Microsoft atta a pubblicizzare i prodotti Xbox e Xbox 360
 X – videogioco per Game Boy con grafica 3D basata sulle wire frame

Altro 
 X – pseudonimo della persona che diede il via allo Scandalo Watergate
 X veniva usato dai membri della Nazione islamica al posto del cognome. La X simboleggiava che i loro nomi africani erano stati persi con la schiavitù, un noto esempio è Malcolm X
 X – università di ingegneria francese
 X nei risultati sportivi indica il pareggio
 X – struttura semi-segreta fondata da Google Inc. e gestita da Alphabet, nota precedentemente come Google X Lab.
X – novella di Giovanni Verga
X – denominazione del primo treno ETR 500
X – in fotografia simbolo che indica il tempo esatto della sincronizzazione del flash
Organizzazione X – organizzazione di resistenza greca durante l'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per X
 XXXX

Note

Altri progetti